Баратовка — название населённых пунктов.

 Баратовка — село в Новобугском районе Николаевской области Украины.
 Баратовка — село в Снигирёвском районе Николаевской области Украины.